Wollschläger ist ein historischer Beruf, siehe Wollschläger (Beruf)

Wollschläger ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Ernst Johann Wollschläger (1901–1996), deutscher Reiseschriftsteller, siehe Alfred E. Johann
 Christian Wollschläger (1936–1998), deutscher Rechtswissenschaftler, Rechtshistoriker und Hochschullehrer
 Hans Wollschläger (1935–2007), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Jörn Wollschläger (* 1978), deutscher Biathlet
 Luca Wollschläger (* 2003), deutscher Fußballspieler
 Norbert Wollschläger (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Susanne Wollschläger (* 1965), deutsche Hockeyspielerin
 Trude Wollschläger (1912–1975), deutsche Schwimmerin

Siehe auch:
 Wollschlaeger
 Wollschläger Group
 Wollenschläger
 Wolschlager